Schacht (studenten), een kandidaat-lid van een studentenvereniging
 een buis of koker:
 Schacht (bouwkunde)
 Schacht (mijnbouw)
 Tunnelschacht, onderdeel van een tunnel
 Schacht (schoeisel), het bovenste deel van een schoen, een schoen zonder loopzool en binnenzool (industriële benaming)

Personen:
 Hjalmar Schacht (1877-1970), minister van Economische Zaken in het Derde Rijk